Флаг муниципального образования «Богото́льский райо́н» Красноярского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 26 января 2010 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 5968.

Описание 
«Прямоугольное полотнище, состоящее из полос красного и зелёного цветов, разделённых белой тонкой волнистой полосой с наложенным по середине изображением золотой подковы, концами вверх, с пересекающими её диагонально вправо (от древка) серебряными стрелами, и сверху золотой, летящей прямо, птицей с поднятыми крыльями».

Обоснование символики 
Флаг разработан на основе герба Боготольского района и отражает исторические, культурные, национальные и иные местные традиции и особенности.

Красный цвет — основной цвет флагов Красноярского края и города Боготол.

Зелёный цвет — символ надежды, изобилия, а также природных ресурсов.

Белая волнообразная лента символизирует реку Чулым, протекающую по территории района с характерными изгибами.

Золотая подкова с серебряными противообращёнными стрелами символизируют Сибирский тракт — историческую и современную транспортную магистраль, проходящую через район.

Золотая птица (галка) символизирует одно из исторических предприятий на территории района — Галкинское золотое месторождение.

Примечания 

Боготольский район
Флаги с изображением птиц
Флаги с изображением подков
Флаги с изображением стрелы